Alejandro Rodríguez Cadarso (1887-1933), metge i polític gallec.
 Alejandro Rodríguez López (1964-), futbolista espanyol retirat.